La Servante peut désigner :

 La Servante, peinture réalisée vers 1667-1670 par Pieter de Hooch ;
 La Servante, film français de Louis Feuillade, sorti en 1908 ;
 La Servante, film français de Jean Choux, sorti en 1930 ;
 La Servante (), film sud-coréen de Kim Ki-young sorti en 1960.